Dieser Artikel behandelt die portugiesische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1984.

EM-Qualifikation 
Abschlusstabelle Gruppe 2

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 2) 

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 1 und 2 ist die Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

Portugal begann in der Gruppenphase gegen den amtierenden Europameister Deutschland. Das Spiel endete 0:0. Im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien gab es wiederum ein Unentschieden. Nach der 1:0-Führung von António Sousa in der 52. Minute konnte Santillana in der 73. Minute ausgleichen. Im dritten Gruppenspiel ging es gegen Rumänien, das bisher ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche stehen hatte. Durch ein Tor von Nené in der 81. Minute konnten sich die Portugiesen für die K.o.-Runde qualifizieren.

Halbfinale 

Im Halbfinale stand den Portugiesen Frankreich gegenüber. Frankreich konnte in der 24. Minute durch Jean-François Domergue mit 1:0 in Führung gehen. In der 74. Minute folgte durch Rui Jordão der Ausgleich. Es fiel kein weiteres Tor in der regulären Spielzeit, so mussten die Mannschaften in die Verlängerung. Nach acht Minuten in der Verlängerung konnte wiederum Rui Jordão ein Tor erzielen und Portugal ging somit mit 2:1 in Führung. Man träumte schon vom Finale, jedoch kam sechs Minuten vor Schluss die Ernüchterung. Domergue konnte sein zweites Tor an diesem Abend erzielen und schoss damit den Ausgleich. Eine Minute vor Schluss und als alle schon an Elfmeterschießen dachten, konnte die große Persönlichkeit dieser Europameisterschaft Michel Platini das Siegestor zum 3:2 erzielen. Portugal schied damit aus und Frankreich stand im Finale.

Portugiesische Torschützen

Quellen 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6.
 FUWO: Jahrgang 1984, Sportverlag Berlin, 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1984, Olympia-Verlag GmbH, 

Portugal
1984